A14 är en motorväg i östra Tyskland.

Trafikplatser

| bgcolor=#FFB080 colspan=4 align=center |Avbrott på 9,8 km - utbyggnad pågår, klar 2017

| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Avbrott - utbyggnad planeras

|}

Se även
Motorväg
Lista över motorvägar i Tyskland
Tysklands motorvägar

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Mecklenburg-Vorpommern
Vägar i Sachsen-Anhalt
Vägar i Sachsen
Vägar i Brandenburg
Listor över avfartsnummer